Komo (bantu jezik), jezik iz Demokratske Republike Kongo
Komo (komuz jezik), jezik iz Sudana